Dieser Artikel behandelt die finnische Nationalmannschaft bei der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft 2021. Für die finnische Mannschaft war es die erste Teilnahme an einer EM-Endrunde. Als fünftbester Gruppendritter schieden die Finnen nach der Gruppenphase aus.

Qualifikation 
Für die Qualifikation wurde die finnische Mannschaft in die Gruppe mit Italien, Griechenland, Bosnien & Herzegowina, Armenien und Liechtenstein gelost.

Insgesamt setzte Nationaltrainer Markku Kanerva, der die Mannschaft nach zwei kurzen Interimsphasen seit 2017 trainierte, 28 Spieler ein, von denen Glen Kamara, Robin Lod, Teemu Pukki und Joona Toivio alle zehn Spiele mitmachten. Je neun Einsätze hatten Torhüter Lukas Hradecky und Pyry Soiri. Sein erstes Länderspiel bestritt Leo Väisänen in den Qualifikationsspielen.

Bester Torschütze mit zehn Toren, davon drei per Strafstoß, war Teemu Pukki. Ihr erstes Länderspieltor erzielten in der Qualifikation Benjamin Källman (zum 2:0-Endstand im ersten Spiel gegen Liechtenstein) und Jasse Tuominen (zur 1:0-Führung beim 3:0-Sieg im zweiten Spiel gegen Liechtenstein). Insgesamt trugen sechs Spieler zu 16 Qualifikationstoren bei.

Spiele

Abschlusstabelle

Vorbereitung 
Am 24. und 28. März 2021 standen die ersten Spiele in der Qualifikation für die WM 2022 gegen Bosnien-Herzegowina (2:2) und die Ukraine (1:1) an. Zudem verloren die Finnen ein Freundschaftsspiel gegen die Schweiz am 31. März mit 2:3.

Am 29. Mai und 4. Juni verloren die Finnen in Solna gegen EM-Teilnehmer Schweden (0:2) bzw. in Helsinki gegen Estland (0:1), das nicht für die EM qualifiziert war.

Kader 
Im Mai 2021 wurde ein vorläufiger Kader nominiert. Einige Spieler konnten für die Vorbereitung nicht nominiert werden, da sie noch für ihre Vereine aktiv waren. Der endgültige Kader wurde am 1. Juni benannt, wobei Jasin Assehnoun, Carljohan Eriksson, Albin Granlund, Aapo Halme, Nicholas Hämäläinen, Juhani Ojala und Roope Riski herausfielen, während Robin Lod, Jukka Raitala, Robert Taylor und Joona Toivio hinzukamen. Sauli Väisänen wurde am 3. Juni wegen einer Rückenverletzung durch Nicholas Hämäläinen ersetzt.

Endrunde 
Finnland  hatte sich zunächst mit dem Olympiastadion Helsinki um die Ausrichtung von Gruppen- und K.-o.-Spielen beworben, dann aber die Bewerbung zurückgezogen. Bei der Auslosung am 30. November 2019 war Finnland in Topf 4 gesetzt und konnte in jede Gruppe gelost werden. Letztlich wurde Finnland in die einzige Gruppe gelost, die schon vor der Auslosung mit drei Mannschaften besetzt war, den beiden Ausrichtern von Spielen, Dänemark und Russland sowie dem FIFA-Weltranglistenführenden Belgien. Weil im Topf 1 neben den Belgiern nur noch die Ukraine als nichtgastgebende Mannschaft gesetzt war und diese nicht in eine Gruppe mit Russland konnte, waren die Belgier schon vor der Auslosung der Gruppe mit Dänemark und Russland zugeordnet worden. Die Bilanz gegen Dänemark war mit 39 Niederlagen sowie je zehn Remis und Siegen ebenso negativ wie gegen Russland, gegen das es bislang nur vier Niederlagen gab. Gegen Belgien war die Bilanz mit je vier Siegen und Remis sowie drei Niederlagen dagegen noch positiv. Die letzte Niederlage gegen die Belgier gab es im Oktober 1968, wonach vier Siege und drei Remis folgten. Gegen die Dänen gewannen die Finnen zuletzt im September 1966, danach gab es 16 Niederlagen und sieben Remis.

Die Finnen konnten das erste Spiel mit 1:0 gewinnen, wobei Joel Pohjanpalo das Tor des Spiels erzielte. Überschattet war das Spiel vom Zusammenbruch des Dänen Christian Eriksen in der 43. Spielminute ohne Fremdeinwirkung. Er wurde umgehend vom anwesenden Ärzteteam medizinisch versorgt und erlangte nach Thoraxkompressionen sowie einer Defibrillation – noch auf dem Feld – das Bewusstsein wieder. Das Spiel wurde nach einer knapp zweistündigen Unterbrechung fortgesetzt und in der 60. Minute konnte Pohjanpalo das einzige Tor für die Finnen bei der Endrunde erzielen. Ein Tor im zweiten Spiel gegen Russland wurde ihm wegen Abseitsstellung aberkannt. Durch die 0:1-Niederlage gegen die Russen und die anschließende 0:2-Niederlage gegen Belgien schieden die Finnen als fünftbester Gruppendritter aus.

Gruppenspiele 

Anmerkung: Platzierung von Dänemark, Russland und Finnland aufgrund der Tordifferenz im direkten Vergleich

|}

Einzelnachweise 

Finnland
Finnische Fußballnationalmannschaft bei Europameisterschaften